Acoustic (EP de Britt Nicole)
 Acoustic (EP de Coldplay)

Desambiguação